Bienenzelle steht für:
 einzelne Zelle einer Bienenwabe
 Trichterwurm (Sabellaria alveolata), Ringelwurm aus der Familie Sabellariidae